Berta – imię żeńskie
Miejscowości w USA:
 Bertha – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Todd
Gminy w USA:
 Bertha (ang. Bertha Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Todd